Brenden steht für:

 männlicher Vorname, siehe Brendan #Brenden

Brenden ist der Name folgender Orte:
 Brenden (Oberried), Ortsteil der Gemeinde Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Brenden (Wolfegg), Ortsteil der Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Brenden (Ühlingen-Birkendorf), Ortsteil der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Brenden (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Brenden AI, Weiler des Bezirks Appenzell, Kanton Appenzell Innerrhoden, Schweiz

Brenden ist der Familienname folgender Personen:
 Hallgeir Brenden (1929–2007), norwegischer Skilangläufer
 Kristian Brenden (* 1976), norwegischer Skispringer
 Synnøve Brenden Klemetrud (* 1959), norwegische Politikerin

Siehe auch:
 Brendon
 Brenten
 Prenden